Kiwi kan hentyde til flere artikler:
 Kiwi (frugt) – frugten af Almindelig Kiwi.
 Almindelig Kiwi – en plante.
 Kiwi-slægten – en planteslægt.
 Kiwi-familien – en plantefamilie.
 Kiwier – en fugl, som ikke kan flyve.
 Kiwi (Dragonball) fiktiv skurk i en tegneserie.
 Kiwi Minipris – en discountkæde i Norge
 Kiwi Danmark - en discountkæde i Danmark

Se også
 New Zealand – kiwier er et kæle-/øgenavn for newzealændere